Верши́гора — українське прізвище. Відомі носії:

 Вершигора Анатолій Васильович (1950—2021) — український лікар і громадський діяч, працював головним лікарем Київської міської станції швидкої медичної допомоги, пізніше директором Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, заслужений лікар України.
 Вершигора Михайло Олександрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вершигора Петро Петрович (1905—1963) — радянський партизан, письменник, генерал-майор НКВС, Герой СРСР.

Українські прізвища